Dans les Églises chrétiennes, la diaconie est l'institution qui organise la charité envers les pauvres.
Par extension, une diaconie  est le nom donné à plusieurs paroisses de Rome à la tête desquelles on trouve les cardinaux-diacres.
« Diaconie » s'utilise parfois à propos du rôle d'un diacre, mais le terme exact dans ce cas est « diaconat ».